Tucupi à Francesa é um documentário em média-metragem que trabalha as diversas influências da cozinha paraense na gastronomia tradicional francesa.

Dirigido por João Daniel Donadeli e produzido pela Primo Filmes, Tucupi à Francesa expõe a culinária e suas misturas através de entrevistas com os chefs Marisa Revoredo Campos, Marina Cornibert, Diana Helena, Fabio Rezende Sicilia, Ofir de Oliveira, Cristine Klautau e Franck Amadio.

Filmado em São Paulo e Belém do Pará (Mercado Ver o Peso), o documentário foi co-produzido com a TV Cultura e exibido pelo canal no dia 16 de janeiro de 2011

Sinopse 
Sob a influência da gastronomia francesa, alguns produtos e ingredientes tipicamente brasileiros se elevaram ao patamar de iguarias e passaram a figurar em pratos da alta gastronomia. A intenção do documentário Tucupi à Francesa é fazer um percurso que se inicia em São Paulo, capital da gastronomia brasileira, e partir para Belém do Pará, rota obrigatória de gourmets e chefs do Brasil e do mundo. Nesse percurso, chefs renomados e gourmets brasileiros contarão como os olhos da alta gastronomia se voltaram para o norte do Brasil em busca de nossa autenticidade gastronômica.

Ficha Técnica 
Direção: João Daniel Donadeli
Roteiro: Marcelo Caetano e Cristina Gomes

Entrevistados 
Marisa Revoredo Campos
Marina Cornibert
Diana Helena
Fabio Rezende Sicilia
Ofir de Oliveira
Cristine Klautau
Franck Amadio

Ligações externas 
Sítio oficial na página da TV Cultura

Documentários do Brasil
Programas da TV Cultura
Tucupi